Mobil kan syfta på:

 Mobil (konst) – rörlig hängprydnad eller ett konstverk som rör sig
 Mobil Corporation – stort amerikanskt företag inom petroleumbranschen 
 Tidningen Mobil – svensk tidning och webbsida om mobiltelefoni
 Mobil – kortform av mobiltelefon
 Mobil webbplats – webbplats som är optimerad i både layout och innehåll för användning via en mobil enhet
 Mobil webbläsare – webbläsare för användning på en mobil enhet
 Mobilspel – datorspel som spelas på mobiltelefoner
 Mobil – eller mobilitet inom fysik, rörelse.

Se även
 Trådlöst nätverk – ett nätverk som är byggt för att kunna sända data mellan olika noder via radio